Knud Hansen er navnet på flere personer:

 Knud Hansen (politiker) (1866-1952) – dansk folketingsmand og borgmester i Kolding Kommune.
 Knud Hansen (arkitekt) (1898-1964) – dansk arkitekt.
 Knud Hansen (teolog) (1898-1996) – dansk præst og forstander for Askov Højskole.
 Knud Hansen (tømrermester) (1910-1999) – dansk tømrermester og adm. direktør
 Knud Hansen (kunstner) (1936-1988) – dansk maler og grafiker.
 Knud Hansen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller.